Радков — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Радков — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.
 Радков — деревня в Петриковском районе Гомельской области.